Interstate 10, een autosnelweg in de Verenigde Staten
 I10 (spoorwegrijtuig), een spoorwegrijtuig van de NMBS
 i10, Internationale Revue i10, maandblad (1927-1929) voor nieuwe culturele stromingen onder redactie van Arthur Lehning en onder meer Willem Pijper, Ernst Bloch en Walter Benjamin